Autonomisme o Moviment autònom, moviment sociopolític d'esquerra radical
 Autonomisme o Regionalisme, moviment sociopolític que articula reivindicacions nacionals o regionals.